Campo del Fico ima više značenja:
 Campo del Fico, Frosinone
 Campo del Fico, Parma